La LEN Euro League Women 2013-2014 è la XXVII edizione del massimo trofeo europeo di pallanuoto riservato a squadre di club femminili.

Le gare sono iniziate il 28 novembre 2013 e si sono concluse con la Final Four l'11 e 12 aprile 2014. Si tratta della prima edizione della nuova formula, che per l'occasione ha anche cambiato denominazione da Champions Cup a Euro League Women. Per cercare di rendere il torneo più interessante, la LEN ha infatti abolito la seconda competizione europea per club, la Coppa LEN, ammettendo in Euro League anche le squadre che teoricamente avrebbero dovuto partecipare alla Coppa LEN. Questa scelta è stata necessaria per far fronte al drastico calo delle squadre iscritte, che avrebbe reso le due competizioni troppo brevi.

Le squadre partecipanti sono 21.

Le campionesse di Spagna, e padrone di casa della Final Four, del Sabadell hanno conquistato il trofeo, per la terza volta, superando in finale le greche del Vouliagmeni. La finale per il terzo posto ha visto prevalere nel derby italiano l'Orizzonte Catania sulla Mediterranea Imperia.

Turno preliminare 
La composizione dei gironi è stata annunciata dalla LEN nel mese di settembre 2013. Le prime due classificate di ciascun girone accedono ai quarti di finale.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale 
Le otto squadre qualificate dal primo turno si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 5 febbraio 2014, quelle di ritorno il 12 marzo 2014.

Final Four 
La Final Four si disputerà a Sabadell, in Spagna l'11 e 12 aprile 2014. La scelta della sede e il sorteggio degli accoppiamenti di semifinale si è tenuta il 13 marzo.

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Classifica marcatrici 

Le giocatrici in grassetto sono ancora attive nella competizione. Aggiornata al 12 aprile 2014

Note

Voci correlate 
 LEN Champions League 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
LEN Champions Cup